Knebel (plaats), plaats in Denemarken
 Knebel (parochie), parochie in Denemarken